Katsura Morimura (1940-2004), auteure japonaise
 Ray Morimura (1948-), peintre japonais
 Seiichi Morimura (1933-), écrivain japonais
 Yasumasa Morimura (1951-), artiste contemporain japonais